Andrés Rodríguez – były prezydent Paragwaju
 Andrés Rodríguez – koszykarz portorykański
 Andrés Rodríguez Vila – urugwajski szachista
 Andrés Walter Rodríguez – urugwajski piłkarz